Jet Black – personaggio di Cowboy Bebop
 Jet Black – musicista britannico
  Jet Black – singolo degli Shadows del 1959